Andrej Razinger, slovenski hokejist, * 8. maj 1967, Jesenice.

Razinger je kariero začel v klubu HK HIT Casino Kranjska Gora v sezoni 1983/1984, od sezone 1986/1987 pa je bil član kluba HK Acroni Jesenice, vse do konca svoje kariere po sezoni 2003/2004. Na tekmah državne lige je odigral 601 tekmo, na katerih je dosegel 270 golov in 244 podaj. Z jeseniškim klubom je v devetnajstih sezonah osvojil pet državnih naslovov, dva jugoslovanska in tri slovenske. Med letoma 1989 in 1998 je za jugoslovansko in slovensko reprezentanco nastopil na devetih Svetovnih prvenstvih, na katerih je odigral 58 tekem ter dosegel 18 golov in 20 podaj. 27. avgusta 2004 je v Podmežakli odigral poslovilno tekmo pri večnim tekmecem, HDD ZM Olimpija.

Pregled kariere

|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 90
|
| 8
| 9
| 1
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 7
| 5
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 29
| 0
| 7
| 7
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 21
| 11
| 1
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 7
| 13
| 20
| +4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 13
| 2
| 2
| 4
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 8
| 10
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 4
| 6
| 10
| +15
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 7
| 12
| 19
|
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 179
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih